«Last Dance» («Останній танець») — це пісня, записана грецько-голландською співачкою Стефанією, випущена цифровим способом 10 березня 2021 року. Її написали Димитріс Контопулос, команда з написання пісень Arcade та Шерон Вон для Євробачення 2021 року. Стефанія була знову обрана представником країни грецьким суспільним мовником Hellenic Broadcasting Corporation (ERT).

Фон і композиція 
18 березня 2020 року, в день скасування конкурсу 2020 року, ERT був одним з перших чотирьох мовників (іншими були нідерландський AVROTROS, іспанський RTVE та UA: PBC), який підтвердив свою участь у наступному виданні та оголосив про свою продовжили співпрацю зі своєю художницею 2020 року Стефанією.  Пісню написав Димитріс Контопулос, команда з написання пісень Arcade, до складу якої входили Анастасіос Раммос, Дівено, Гавріїл Гаврилідіс, Павлос Маноліс, Егіон Парреніасі та Лукас Даміанакос.  та Шерон Вон . 7 січня 2021 року «Останній танець» був оголошений назвою обраної пісні  , а реліз запланований на 10 березня.  10 березня 2021 року офіційний відеокліп відбувся на гібридній платформі ERTFLIX, а згодом був опублікований на YouTube та платформах потокового передавання.

Музичне відео 
Музичне відео було знято в Афінах у лютому 2021 року і вийшло одночасно з прем'єрою пісні, 10 березня 2020 року. Режисером цьогорічного відео знову був обраний Костянтинос Каридас, який був режисером офіційного кліпу «Supergirl». Він розкрив інформацію про стиль відеокліпу, який буде зніматися в студіях та на відкритому повітрі, естетику з картин, образи мрій та багато ефектів.  Крім того, він сказав, що відеокліп розповідає фантастичну та мрійливу історію, яка натискає на повідомлення пісні про те, що все у житті є тимчасовим і що кожен кінець приносить новий початок. 

Прем'єра офіційного музичного відео відбулася 10 березня 2021 року о 17:00 EET через ERTFLIX, гібридну платформу ERT, та через офіційний канал Стефанії на YouTube о 22:00 EET. «Використовуючи елементи з грецької міфології, такі як Пегас та Атлас, подані мрійливим, але водночас сучасним способом», висвітлюється центральне послання пісні, це фраза «Кожен кінець - це завжди новий початок».

Конкурс пісні Євробачення

Внутрішній відбір 
18 березня 2020 року Грецька телерадіомовна корпорація (ERT) оголосила греко-голландську співачку Стефанію грецьким представником на Євробаченні-2021.  Стефанія мала представляти Грецію в на попередньому конкурсі. 10 березня 2021 року офіційно вийшла пісня «Останній танець».

У Роттердамі 
Конкурс пісні Євробачення 2021 відбудеться у Роттердамі Ехой у Роттердамі, Нідерланди, і складатиметься з двох півфіналів, що відбудуться 18 та 20 травня, та великого фіналу 22 травня 2021 року  Згідно з правилами Євробачення, кожна країна-учасниця, за винятком країни-господаря та Великої п'ятірки, що складається з Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії, повинна претендувати на участь у одному з двох півфіналів для участі у змаганнях у фіналі; десятка найкращих країн від кожного півфінального прогресу до великого фіналу.  Європейський радіомовний союз (EBU) розділив конкуруючі країни на шість різних балочок на основі моделей голосування з попередніх конкурсів, причому країни з сприятливою історією голосування потрапили в один і той самий банк. Для конкурсу 2021 року буде використано півфінальний розіграш виділень, проведений на 2020 рік, який відбувся 28 січня 2020 року. Греція потрапила у другий півфінал, який відбудеться 20 травня 2021 року, і її планували виступити в першій половині шоу. 

Фокас Евангелінос був оголошений художнім керівником виступу, відповідальним за виступ на сцені в країні.  До Стефанії на сцені приєднаються чотири танцівники: Джордж Пападопулос (режисер сцени для грецького конкурсу 2014 року  ), Нікос Кукакіс, Маркос Джакумоглу і Костас Павлопулос.

Кредити та персонал 
Подяки, адаптовані з YouTube . 

 Місцезнаходження

 Записано у студії Vox (Афіни, Греція)
 Змішано в Cinelab Studios (Москва, Росія)
 Магістр студії DMI (Лас-Вегас, штат Невада, США)

Персонал

 Ведучий вокал - Стефанія
 Написання пісень - Димитріс Контопулос, Аркада, Шерон Вон
 Виробництво - Димитріс Контопулос, Arcade Music
 Змішування - Андрій Конопльов
 Мастеринг - Лука Претолесі
 Запис - Аріс Бініс

Історія випусків

Примітки

Посилання 

Пісні Греції на Євробаченні
Пісні Євробачення 2021
Синтвейв-пісні